C1, C-1, C01 ou C.I peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
Armes 
 C1, un fusil d’assaut canadien.

Armée de terre
 C1 Ariete, un char de combat italien.

Aviation
 AEG C.I, un biplace de reconnaissance de la Première Guerre mondiale ;
 Albatros C.I, biplan biplace de reconnaissance allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Aviatik C.I, un avion militaire de la Première Guerre mondiale ;
 De Bruyère C 1, un avion de chasse français de la Première Guerre mondiale ;
 Douglas C-1, un avion de transport de troupe américain de l’entre-deux-guerres ;
 Grumman C-1 Trader, un avion de transport militaire américain ;
 Kawasaki C-1, un avion de transport militaire japonais ;
 Lohner C.I, un avion de reconnaissance austro-hongrois de la Première Guerre mondiale ;
 LVG C.I, un avion de reconnaissance allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Phönix C.I, un avion de reconnaissance austro-hongrois de la Première Guerre mondiale ;
 Potez 26 C1, un avion de chasse français de l’entre-deux-guerres ;
 Rumpler C.I, un avion de reconnaissance allemand de la Première Guerre mondiale ;
 SWS C-1, un avion de reconnaissance suisse de la Première Guerre mondiale ;
 Ufag C.1, un avion de reconnaissance austro-hongrois de la Première Guerre mondiale.

Marine 
 ARA Almirante Brown (C-1), un croiseur lourd de la Marine argentine ;
 HMS C1, un sous-marin de la Royal Navy ;
 les navires de type C1 sont des cargos de la Seconde Guerre mondiale.

Formation 
 l'avant-dernier niveau (« C1 - Autonome ») du Cadre européen commun de référence pour les langues ;
 C1 Advanced, Examen d’anglais proposés par Cambridge English Language Assessment dépendant.

Jeux vidéo 
 C1 NES TV, une télévision produite par Sharp Corporation permettent de jouer aux jeux NES.

Papeterie  
 format de papier C1 (917×648 mm) dans la norme internationale ISO 216 ;
 format d'enveloppe C1 similaire (pour abriter format papier A1) dans la norme internationale ISO 269.

Sport 
 C1, un canoë à une place en canoë-kayak ;
 Ligue des champions de l'UEFA, dans le football européen, ou l'édition féminine.

Sciences 
Anatomie
 atlas, la première vertèbre cervicale dans l'anatomie humaine.

Médecine
 Tumeur maligne de la base de la langue (C01), d'après la classification internationale des maladies ;
 C1, une protéine du système du complément ;
 Classe ATC C01, sous-groupe thérapeutique des diurétiques de la classification ATC.

 Chimie
 Procyanidine C1, une procyanidine, un type de tanins condensés.

 Géologie
 C1, la notation chronostratigraphique du Mississippien ou Carbonifère inférieur.

 Astronomie
 NGC 188, un amas ouvert d'étoiles dans la constellation de Céphée, notée C1 dans le catalogue de Caldwell.

Transport 
Automobile
 Alpina C1, un modèle du constructeur allemand Alpina ;
 Audi 100 C1, un modèle du constructeur allemand Audi ;
 Citroën C1, un modèle du constructeur français Citroën ;
 Chevrolet Corvette (C1), la première génération de Chevrolet Corvette ;
 Plate-forme Ford C1, une plateforme du constructeur américain Ford.

Scooter
 BMW C1, un scooter de la marque BMW avec toit et protection latérale.

Transports en commun 
 , différente lignes de bus et de train dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
 

Code